Ruben Bemelmans e Daniel Masur erano i detentori del titolo ma solo Masur aveva deciso di difendere il titolo in coppia con Marco Bortolotti ma si sono ritirati prima dell'inizio del torneo.

In finale Zizou Bergs e David Pel hanno sconfitto Constantin Frantzen e Hendrik Jebens con il punteggio di 6–2, 7–6(8–6).

Teste di serie 

  Dustin Brown /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)

  Dan Added  /  Albano Olivetti (primo turno) 
  Patrik Niklas-Salminen /  Bart Stevens (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Merino /  Jakub Paul (primo turno)

  Miķelis Lībietis /  Luca Margaroli (semifinale)

Alternate 

  Adrian Andreev /  Oleksii Krutykh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger BancaStato Città di Lugano 2023